Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Berkeley du 21 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1969
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1969
1969 en Californie
Sport en septembre 1969